Нижнее Кювиканда — пресноводное озеро на территории Амбарнского сельского поселения Лоухского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 2,2 км², площадь водосборного бассейна — 104 км². Располагается на высоте 4,1 метров над уровнем моря.

Форма озера трёхлопастная: оно вытянуто с северо-востока на юго-запад. Берега изрезанные, каменисто-песчаные,возвышенные.

Через озеро течёт река Кювиканда, впадающая в Белое море.

Населённые пункты вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000711102000002767.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Карельского побережья
Озёра Лоухского района